Por INAC se puede entender:

 el Instituto Nacional de Aviación Civil en Argentina;
 el Instituto Nacional de Cultura en Panamá;
 el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil en Nicaragua;
 el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en Venezuela.
 el Instituto Nacional de Carnes en Uruguay
 Instituto Nacional de Aviación Civil en Bolivia.https://www.inacbolivia.com